Ringen kan syfta på 

 Nibelungens ring – operatetralogi
 Sagan om ringen – trilogi av J.R.R. Tolkien
 Ringen centrum – köpcentrum på Södermalm i Stockholm
 Ringen på Stockholms centralstation – den runda öppningen i golvet på Stockholms centralstation
Ringen (skulptur) – fontänskulptur av Claes Hake i Hjørring i Danmark

Geografi

Estland 

 Rõngu (ort i Estland), Tartu län, Rõngu vald,

Se även
 Ring
 Kringen
 Boxningsring

Robotskapade Estlandförgreningar
Robotskapade Norgeförgreningar